Max Dasch ist der Name folgender Personen:

*Max Dasch (Verleger, 1903) (1903–1977), österreichischer Journalist, Mitherausgeber der Salzburger Nachrichten
 Max Dasch (Verleger, 1946) (* 1946), österreichischer Verlagsleiter, Herausgeber Salzburger Nachrichten